Краснополя́нский поселко́вый о́круг — административно-территориальная единица в Адлерском районе города Сочи (муниципального образования город-курорт Сочи) Краснодарского края.

Объединяет посёлок городского типа Красная Поляна и сельские населённые пункты района, находящиеся за городской чертой в бассейне реки Мзымта.

География 
На территории округа расположены горные массивы, в том числе на северо-западе гора Ачишхо с её отрогами, на юго-востоке — вдоль границы с Нижнешиловским сельским округом тянется хребет Аибга (его высшей точкой является гора Каменный Столб (2509,7 м) — самая высокая смотровая площадка на Красную Поляну). На крайнем юго-востоке на границе с Абхазией находится высшая точка всего Адлерского района — гора Агепста (3256 м). Вдоль северной границы округа и района проходит водораздел Главного Кавказского хребта.

Население 

Постоянное население округа на 2010 составило 6 тыс. чел., фактическое — около 10 тыс.чел. В основном это русские и греки, а также эстонцы. Исключая посёлок городского типа — 1384 чел. (2010).

Населённые пункты 
В состав поселкового округа входят 5 населённых пунктов:

Администрация 
Адрес администрации сельского округа: 354392, г.Сочи, посёлок городского типа Красная Поляна, ул. Волоколамская, д. 25

Главы администрации Краснополянского поселкового округа
 Авдеев, Сергей Романович
 Козликин, Владимир Николаевич (?-2005)
 Комаров, Андрей (с 2005)
 Волков Алексей Леонидович

Примечания 

Адлерский район
Сельские округа Сочи